Rántás (fizika) – rándulás: fizikai vektormennyiség
 Rántás (gasztronómia) – sűrítési művelet a konyhatechnológiában